Spirinchus är ett släkte av fiskar. Spirinchus ingår i familjen norsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsfiskar
Spirinchus